Marner ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Der Marner (13. Jahrhundert), Wanderdichter und Sänger

 Mitchell Marner (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Waldemar Marner (1927–2003), deutscher Landrat

Marner bezeichnet zudem:
 Silas Marner, ein Roman von George Eliot